L'Abbé Constantin (1925), een film van Julien Duvivier
L'Abbé Constantin (1933), een film van Jean-Paul Paulin